-loo, een soort bos met een open structuur. 
 Dit toponiem komt ook vaak terug in achternamen als van Loo, met varianten als Van Lo, Te Loo, Van Looi of Van Looy.
 Luó, een Chinese achternaam. In Hongkong wordt het gespeld als Lo of Law
 Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, afgekort tot LO
 Lichamelijke opvoeding
 Landsorganisationen i Sverige, een Zweedse vakbond

Suriname:
 Lo (volk), een bundeling van matrilineair gebonden groepen binnen een Marron etnische gemeenschap. Aan het hoofd staat een kapitein (kabiten. Zie hiervoor ook: Segmentaire lineage bij Verwantschap

België:
 lager onderwijs, een deel van het basisonderwijs in Vlaanderen
 Lo (Kessel-Lo), een plaats in Vlaams-Brabant
 Lo-Reninge, een stad in West-Vlaanderen
 Lo (Lo-Reninge), een deelgemeente
 't Lo, een gehucht bij Hamont
 Loo (Meulebeke), een heerlijkheid in het ancien régime
 Diegem-Lo, een woonkern in de gemeente Machelen, deelgemeente Diegem
Grootlo, een gehucht van het dorp Schriek en deel van de gemeente Heist-op-den-Berg
Kessel-Lo, een deelgemeente van Leuven in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

Nederland: 
 Lager onderwijs 
 Loo (Bergeijk) ('t Loo, Het Loo, Terloo), een kleine kern ten westen van het dorp Bergeijk
 Loo (Berkelland), een buurtschap in Gelderland
 Loo (Bernheze), een buurtschap in Noord-Brabant
 Loo (Deventer), een buurtschap in Overijssel
 Loo (Duiven), een dorp in Gelderland
 Loo (Helden), een buurtschap in Nederlands Limburg
 Loo (Hilvarenbeek), een buurtschap in Noord-Brabant
 Loo (Maashorst), een buurtschap in Noord-Brabant
 De Loo (Coevorden), een wijk en voormalige buurtschap in Drenthe
 De Loo (Mierlo), een buurtschap in Noord-Brabant
 Het Loo (Apeldoorn), een wijk en voormalig dorp in de gemeente Apeldoorn
 Het Loo (Weerselo), een buurtschap in Overijssel
 Het Loo (Wierden), een buurtschap in Overijssel
 Kroondomein Het Loo, een landgoed ten noordwesten van Apeldoorn
 Koninklijke Houtvesterij Het Loo, een bosgebied ten westen en noordwesten van Apeldoorn
 Paleis Het Loo, Nationaal Museum en voormalig Koninklijk Paleis, uit de 17e eeuw
 Huis Het Loo, de woning van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven
 Kasteel Het Oude Loo, een jachtslot uit de 15e eeuw
 't Loo (Oldebroek) (Het Loo), een dorp in Gelderland
 Hofstede De Loo, middeleeuwse ridderhofstede te Voorburg (Zuid-Holland)
 't Loo (Voorburg), een wijk van Voorburg in Zuid-Holland
 Voorburg 't Loo (metro- en sneltramhalte)
 Loo (Lingewaard), gehucht in de Gelderse gemeente Lingewaard

Overige:
 Loo (kraj Krasnodar), een plaats ten noorden van de Russische stad Sotsji
 Loo (vlek), een grotere plaats in Estland, gemeente Jõelähtme
 Loo (dorp), een kleinere plaats in Estland, gemeente Jõelähtme
 Lõo, een plaats in Estland, gemeente Lääneranna
 D'Lo, een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Lo (film), een comedyfilm uit 2008 van Travis Betz
 Lo (Zweden), plaats in Zweden
 IATA-code van luchtvaartmaatschappij LOT Polish Airlines

Personen
Zie Van Loo

Zie ook
Klein Loo